Ороз има више значења:

 Ороз (ватрено оружје)
 Ороз (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ороз, Блоке 1201 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику